Ново-Александрово — название населённых пунктов в России:

 Ново-Александрово — село в Милославском районе Рязанской области.
 Ново-Александрово — село в Скопинском районе Рязанской области.

См. также 
 Новоалександрово